Зурабишви́ли () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Зурабишвили, Иван Иванович (1872—1940) — грузинский литератор, юрист и политик.
 Зурабишвили, Николя (род. 1936) — французский композитор.
 Зурабишвили, Саломе (род. 1952) — президент Грузии с декабря 2018 года.
 Зурабишвили, Элен (по мужу: Каррер д’Анкосс; род. 1929) — французский историк и политолог.